La Morsure (The Show), film américain de Tod Browning sorti en 1927 ;
 La Morsure (Curse II: The Bite), film italo-américano-japonais de Federico Prosperi sorti en 1989.